Сакагути — японское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сакагути, Такахиро (Сакито; род. 1981) — японский гитарист, участник группы Nightmare. 
 Сакагути, Хиронобу (род. 1962) — японский игровой дизайнер, игровой директор и игровой продюсер